Пенчо Богданов може да се отнася за:
 Пенчо Богданов (режисьор) (р.1923) – български режисьор и аниматор
 Пенчо Богданов (инженер) (1931-2000) – български строителен инженер